William Nelson peut désigner :
 William Nelson (1757-1835), comte britannique ;
 William « Bull » Nelson (1824-1862), major général de l'Union durant la guerre de Sécession étasunienne ;
 William Nelson (18?-19?), lutteur américain médaillé olympique en 1904 ;
 Willie Nelson (1933-), acteur, producteur, chanteur et guitariste de musique country américain.

Voir aussi 
 William Nelson Pendleton (1809-1883), un professeur, pasteur épiscopalien et militaire américain
 William Nelson Copley (1919-1996), un peintre et collectionneur d'art américain